Henry Petersen henviser til flere artikler:

 Karl Nikolaj Henry Petersen (1849-1896) – uddanet arkæolog, aktiv museumsmand og skribent
 Henry Petersen (atlet) (1900-1949) – atlet og gymnast